Solna – wieś w gminie Kobierzyce
 Gmina Solna – podsztokholmskie miasto i gmina
 Solna Offset AB – szwedzki producent offsetowych maszyn drukarskich
 Solna – łacińska nazwa słowackiego miasta Żylina (słow. Žilina)